A vakság szó több jelentéssel rendelkezik. Jelentheti:
 a vakság, a látás részleges vagy teljes hiánya
 a Vakság, Robin Cook egyik regénye
 a Vakság, José Saramago egyik regénye
 a Vakság, Saramago azonos című regényből készült film